Olaszország
Rocca Canavese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Torino megyében
Rocca Canterano, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
Rocca Cigliè, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Rocca d’Arazzo, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Rocca d’Arce, település Olaszországban, Lazio régióban, Frosinone megyében
Rocca de’ Baldi, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Rocca San Casciano, község Olaszországban, Campania régióban, Caserto megyében
Rocca de’ Giorgi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Rocca di Botte, település Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
Rocca di Cambio, település Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
Rocca di Cave, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
Rocca Imperiale, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
Rocca Massima, település Olaszországban, Lazio régióban, Latina megyében
Rocca di Mezzo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Rocca di Papa, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
Rocca Grimalda, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Rocca Pia, település Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
Rocca Pietore, település Olaszországban, Veneto régióban, Belluno megyében
Rocca Priora, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
Rocca San Casciano, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Forlì-Cesena megyében
Rocca San Casciano, község Olaszországban, Campania régióban, Avellino megyében
Rocca Santo Stefano, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
Rocca Sinibalda, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Rocca Susella, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében